Die zweite Auflage des Badminton-Europapokals fand 1979 im niederländischen Haarlem statt. Dort setzte sich der Titelverteidiger Gentofte BK im Finale gegen den gastgebenden BC Duinwijck durch.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1979
Europapokal 1979
Badmintonwettbewerb in Haarlem